Il doppio del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francesco Aldi e Tomas Tenconi che hanno battuto in finale Manuel Jorquera e Dmitrij Tursunov 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Uros Vico (primo turno)
 Robert Lindstedt /  Jean-Claude Scherrer (semifinali)

 Manuel Jorquera /  Dmitrij Tursunov (finale)
 Mustafa Ghouse /  Harsh Mankad (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2005